Ла Сигвења има више значења:

 Ла Сигвења (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сигвења (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сигвења (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику